La Antigua kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Antigua (kommun), Veracruz, 
 La Antigua, Chicontepec, 
 La Antigua, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 
 La Antigua, Baja California Sur, Los Cabos,

Spanien 

 Antigua (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 La Antigua (ort i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar